Трусле́йское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Инзенского района Ульяновской области. Административный центр — село Труслейка.

Население

Состав сельского поселения 
В состав поселения входят 8 населённых пунктов: 4 села, 3 посёлка и 1 разъезд.

Примечания

Источники 
 Инзенский район

Сельские поселения Ульяновской области
Муниципальные образования Инзенского района